Chalus (Puy-de-Dôme)
 Châlus (Haute-Vienne)